Ро́берт Уи́льям Гэ́ри Мур (; 4 апреля 1952, Белфаст, Северная Ирландия — 6 февраля 2011, Эстепона, Испания) — североирландский гитарист-виртуоз, певец, автор песен. Внёс заметный вклад в развитие блюз-рока.

Творческий путь 
В восемь лет начал осваивать акустическую гитару. В четырнадцать лет у него уже была электрогитара. С того времени Гэри Мур научился играть на стандартных «праворуких» гитарах, несмотря на то, что он был левшой. Как и большинство своих сверстников, он был увлечён музыкой Элвиса Пресли и The Beatles. После того, как он посетил концерты Джими Хендрикса и John Mayall’s Bluesbreakers, Гэри Мур стал играть блюз-рок.

Первой группой гитариста была школьная Granny’s Intentions, за которой в 1968 году последовала блюз-роковая Skid Row (Фил Лайнотт — вокал, Брендан Шилдс — бас, Ноэл Бриджмэн — ударные).

Уже после ухода Лайнотта группа записала два альбома, и Гэри Мур основал фолковую команду Dr. Strangely Strange, после чего в 1973 последовала The Gary Moore Band (Джон Кёртис — бас, Пирс Келли — ударные). Стиль раннего Гэри Мура представлял собой вариацию на тему саунда Джеффа Бека, однако к середине 1970-х под влиянием Карлоса Сантаны Гэри выработал собственную узнаваемую манеру — пронзительный и вместе с тем очень лиричный стиль, идеально подходивший для формировавшегося в те годы хард-н-хэви.

В январе 1974 года Лайнотт пригласил Мура в Thin Lizzy на место Эрика Бэлла, но через четыре месяца гитарист ушёл в Colosseum II Джона Хайсмена, где записал три альбома (на пластинках 1976 и 1977 есть и его вокальные партии). В январе-мае 1977 года Гэри Мур работал в Thin Lizzy, затем снова ушёл в Colosseum II, вернулся в августе 1978 года и опять ушёл через год, после успеха сольного сингла «» (UK-8). В 1979—1980 Мур работал в составе американской хард-роковой группы G-Force (Тони Ньютон — вокал, Уилли Ди — бас, Марк Носиф — ударные), с которой записал одноимённый диск.

В октябре 1982 года музыкант подписал сольный контракт с Virgin Records и, пригласив признанных мастеров харда — ударника Иэна Пейса, басиста Нила Мюрея, клавишника Tommy Eyre и вокалиста Чарли Хуна, выпустил альбом Corridors Of Power (UK-30/ US-149).Альбомы 1984 года — Dirty Fingers и 1985 года — Run for Cover заняли в Англии 12-е место, а альбом 1987-го — 8-е. Это высококлассная музыка, записанная с участием звёзд мирового рока.

В 1990 году Гэри Мур выпустил альбом Still Got The Blues (UK-13/US-83), в записи которого участвовали Альберт Кинг, Альберт Коллинз и Дон Эйри. «Блюзовый период» в творчестве гитариста продолжался семь лет; вышел интересный альбом After Hours (UK-4/US-145), концертный диск, сборник, совместный альбом ВВМ Around The Next Dream (с Джеком Брюсом и Джинджером Бейкером, в лучших традициях Cream) и посвящение Питеру Грину — Blues For Greeny (UK-14).

В 1997 году появился новый студийный альбом Dark Days in Paradise, который вызвал яростное возмущение давних поклонников музыканта. Мур предстает на нём в амплуа вокалиста, отодвинув гитару на второй план. По стилистике альбом напоминает творчество Карлоса Сантаны и Эрика Клэптона, но гораздо более эклектичен. Интересные, необычные мелодии и богатые аранжировки придают альбому в целом некий шарм, который, однако, был многими воспринят как уход автора в эстрадную, чисто коммерческую музыку.

Если возможен электронный блюз-рок, то именно он был представлен на диске A Different Beat, выпущенном в 1999 году. Гэри Мур серьёзно увлёкся экспериментами с электронным звучанием. Сочетание пронзительной соло-гитары с жёстким брэйкбитом может быть расценено по-разному — и как смелый шаг вперёд, желание порвать со старыми штампами, и как попытка поднять свои акции в глазах молодёжи. Как бы то ни было, альбомы 1997 и 1999 являются, пожалуй, самыми спорными и самыми интересными в дискографии гитариста. К сожалению, оба они не сумели стать заметными событиями в британской электронной музыке, хотя заслуживают самого пристального внимания.

В 2004 году вышел диск Power of the Blues, все треки на котором были новыми, но сыгранными в старом, характерно-муровском стиле блюз-рока.

17—30 октября 2010 года Гэри Мур проводит в туре по девяти городам России: Пермь (ДС Молот), Красноярск (ДС Ярыгина), Владивосток (ФескоХолл), Хабаровск (Платинум Арена), Новосибирск (ЛДС Сибирь), Екатеринбург (Теле Клуб), Ростов-на-Дону (Дворец Спорта), Москва (Государственный Кремлёвский дворец), Санкт-Петербург (БКЗ Октябрьский). Состав группы в туре: Jonathan Noyce — бас, Darrin Mooney — барабаны, Neil Carter — клавишные, гитара, вокал.

Смерть 
Гэри Мур скончался в воскресенье, 6 февраля 2011 года, в возрасте 58 лет.

Музыканта нашли мёртвым в гостиничном номере отеля Kempinski Resort на побережье Коста-дель-Соль на юге Испании. Друзья и коллеги музыканта заявляют о том, что он не принимал наркотические средства три последних месяца и прошёл реабилитацию. По результатам вскрытия, проведенного 7 февраля, судмедэксперты установили, что смерть Мура наступила по естественным причинам, однако запросили дополнительные анализы проб тканей тела гитариста перед тем, как публиковать окончательный отчёт.

Согласно результатам более поздней экспертизы, причиной смерти Гэри Мура стал сердечный приступ, вызванный алкогольным отравлением. Было установлено, что в организме музыканта содержалось 380 миллиграммов алкоголя на один децилитр крови, при том что 350 миллиграммов алкоголя на один децилитр крови уже могут привести к смертельному исходу (для сравнения — в крови Эми Уайнхаус на момент смерти содержалось 416 миллиграммов алкоголя на один децилитр крови).

25 февраля 2011 Гэри Мур был похоронен на кладбище маленькой деревни в окрестностях Брайтона (Англия). Семья Мура решила устроить его похороны не в Белфасте (Северная Ирландия), где он родился, а возле его дома, в котором он жил последние 15 лет, и где живут его дети. Лили, одна из четверых детей гитариста, сказала, что её отец был:«человеком в цветастой рубашке, который обладал детскими качествами и был источником вдохновения для многих, а также личностью, которую невозможно забыть».

Дискография

Студийные альбомы 

 1973 — Grinding Stone 1978 — Back on the Streets
 1979 — G-Force (G-Force)
 1982 — Corridors of Power
 1983 — Victims of the Future 1984 — Dirty Fingers
 1985 — Run for Cover 1986 — Rockin' Every Night (Live in Japan)
 1987 — Wild Frontier
 1989 — After the War
 1990 — Still Got the Blues
 1992 — After Hours
 1993 — Blues Alive

 1994 — Around The Next Dream (BBM)
 1994 — 
 1995 — Blues for Greeny
 1997 — Desperado (сборник 1977—78)
 1997 — Dark Days in Paradise
 1998 — Out in the Fields (сборник 1982—94)
 1999 — A Different Beat 2001 — Back to the Blues
 2002 — Scars (группа Scars)
 2004 — Power of the Blues
 2006 — Old New Blues Ballads
 2007 — Close As You Get
 2008 — Bad For You Baby
 2010 — Guitar Mindtrip
 2021 — 

 Концертные альбомы 
 1981 — Live at the Marquee 1984 — We Want Moore! 1986 — Rockin’ Every Night – Live in Japan 1993 — Blues Alive 2003 — Live at Monsters of Rock 2007 — Live at Montreux DVD [The Definitive Montreux Collection]
 2011 — Live at Montreux 2010Рецензия на DVD в журнале Dark City № 65, 2011 год 
 2012 — Blues For Jimi 2020 — Live from London Видео 
 1987 — The Video Singles 1987 — Live At Isstadion 1990 — An Evening Of The Blues 1993 — Live Blues 1994 — Ballads & Blues 1982—1994 1996 — Blues for Greeny Live 2003 — Thin Lizzy The Boys are Back in Town, Live '78 2003 — The Old Grey Whistle Test 2 2003 — Live at Monsters of Rock 2004 — Live at Montreux 1990 2007 — The Definitive Montreux Collection 2012 — Blues for Jimi''

Примечания

Ссылки 

 
 Гэри Мур — русскоязычный фан сайт
 фан-сайт Gary Moore
 Отчет с концерта в Харькове 8 октября 2010 г.
 Фотоотчёт с концерта и пресс-конференции в Новосибирске 22-23 октября 2010 г.
 Перевод статьи о последних часах жизни Гари Мура. Музыканты о Гари Муре /вебархив/

Гитаристы Ирландии
Гитаристы по алфавиту
Певцы и певицы Ирландии
Рок-музыканты Ирландии
Блюзовые музыканты
Музыканты Thin Lizzy
Умершие от сердечной недостаточности
Умершие от отравления алкоголем
Исполнители Virgin Records
Музыканты хард-рока
Соло-гитаристы
Исполнители Charisma Records